Dschafari oder englisch Jaafari ist der Name folgender Personen:

 Baschar al-Dschafari (* 1956), syrischer Diplomat
 Ibrahim al-Dschafari (* 1947), irakischer Politiker und Ministerpräsident
 Mohammad Ali Dschafari (* 1957), iranischer Militär, Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde
 Mohammad-Taqi Dscha'fari (1923–1998), iranischer Religionsgelehrter
 Noureddine el-Jaafari (* 1978), marokkanischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Dschafariten, schiitische Rechtsschule
 Dschafar, arabischer männlicher Vorname
 Jafari
 Ja'fari